A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem: 1872–1921 és 1940–1945 között Kolozsváron működött 
 A Szegedi Tudományegyetem neve 1921–1940 között